Guild Wars, een computerspel.
Grondwet, een document dat aan de grondslag ligt van een staat.